Stan hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
 Hipocorístico del nombre masculino Stanley;
Stan Marsh, protagonista de la serie de televisión estadounidense South Park;

Lugares
 -stán, sufijo persa que significa "lugar de", y que se encuentra en el nombre de numerosos países de Asia Central como, por ejemplo, Afganistán y Pakistán;
 Stan, estado cosaco independiente como alternativa a la Unión Soviética;

Además
 Stan (runa) (ᛥ), del alfabeto futhorc;
 Huracán Stan
 Stan (canción), de Eminem y Dido